Susa (genre), een Surinaams dans- en dramagenre
 Susa (Colombia), een gemeente in Colombia
 Susa (Italië), een gemeente in Italië 
 Susa (Iran), een stad uit de oudheid in het huidige Iran
 Shush, een plaats in Iran
 Susa (metrostation) van de metro van Milaan
 Suså, met een å gespeld, een gemeente in Denemarken 
 Şuşa (district), een district in Azerbeidzjan, gelegen in de niet-erkende republiek Nagorno-Karabach
 Şuşa (stad) (Armeens: Շուշի, Sjoesji), de hoofdstad van dit district en van het gewest Sjoesji in Nagorno-Karabach
 Şuşa (dialect), een Noord-Azerbeidzjaans dialect, genoemd naar deze stad
 Susa (Yamaguchi), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamaguchi
 Suša (Gorenja vas-Poljane), een plaats in de Sloveense gemeente Gorenja vas-Poljane
 Suša (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica